Neufra ist ein Gemeinde- und Ortsname in Baden-Württemberg:

 Neufra, Gemeinde im Landkreis Sigmaringen
 Neufra (Riedlingen), Stadtteil von Riedlingen, Landkreis Biberach
 Neufra (Rottweil), Stadtteil von Rottweil, Landkreis Rottweil